Halland megye, Svédország egyik megyéje
 Halland tartomány, Svédország egyik történelmi tartománya